Baracska, Fejér megye, Martonvásári járás
Baracska (szk. Baračka), Trencsénteplic része, Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás 
Barsbaracska (szk. Bardoňovo), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Kisbaracska (szk. Malá Baračka), Barsbese része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Nagybaracska, Bács-Kiskun megye, Bajai járás